Dan Spătaru se poate referi la:

Dan Spătaru, cântăreț român de muzică ușoară
Dan Spătaru (fotbalist), fotbalist din Republica Moldova
Dan Spătaru (cântec), un cântec de Boier Bibescu & Don Baxter, lansat în 2011